Manapiare peut désigner :

Toponymes

Venezuela 
 le Río Manapiare : principal affluent du río Ventuari ;
 Manapiare : municipalité du Venezuela.

Ornithologie 
Crypturellus undulatus manapiare Phelps & Phelps Jr, 1952 : une sous-espèce du Tinamou vermiculé, espèce d’oiseaux de la famille des Tinamidae.

Homonymie de toponyme